Lovejoy ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Oncken Lovejoy (1873–1962), deutsch-amerikanischer Historiker und Literaturwissenschaftler
 Asa Lovejoy (1808–1882), US-amerikanischer Politiker
 Ben Lovejoy (* 1984), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 C. Owen Lovejoy (* 1943), US-amerikanischer Anatom und Paläoanthropologe
 Deirdre Lovejoy (* 1962), US-amerikanische Schauspielerin
 Elijah Parish Lovejoy (1802–1837), US-amerikanischer Pfarrer, Journalist und Abolitionist
 Elmer Lovejoy (1872–1960), US-amerikanischer Automobilpionier
 Esther Pohl Lovejoy (1869–1967), US-amerikanische Ärztin und Frauenrechtlerin
 Frank Lovejoy (1912–1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Owen Lovejoy (1811–1864), US-amerikanischer Politiker und Abolitionist
 Paul Lovejoy (* 1943), kanadischer Historiker
 Ray Lovejoy (1939–2001), britischer Filmeditor
 Rob Lovejoy (* 1991), US-amerikanischer Fußballspieler
 Terry Lovejoy (* um 1966), australischer Kometenentdecker
 Thomas Lovejoy (1941–2021), US-amerikanischer Ökologe

Lovejoy steht für:
 Lovejoy (Fernsehserie), eine britische Fernsehserie 
 Lovejoy (Kriminalroman), der Protagonist in den Kriminalromanen von John Grant
 Lovejoy (Stoßdämpfer), ein Stoßdämpfer
 Lovejoy (Band), eine britische Indie-Pop-Band um Wilbur Soot 

Lovejoy ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lovejoy (Georgia)
 Lovejoy (North Carolina)
 Lovejoy (Pennsylvania)
 Lovejoy (Tennessee)
 Lovejoy Sands (New Hampshire)

Lovejoy steht für folgende Himmelskörper:

 (61342) Lovejoy, Asteroid des Hauptgürtels im Sonnensystem
 C/2007 E2 (Lovejoy), Komet
 C/2011 W3 (Lovejoy), Komet
 C/2013 R1 (Lovejoy), Komet
 C/2014 Q2 (Lovejoy), Komet

Sonstiges:
 Lovejoy-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika